Oumarov ou Umarov (en ) est un patronyme dérivé du prénom , et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1994), footballeur kirghiz ;
 Dokou Oumarov (1964–2014), islamiste tchétchène ;
  (né en 1985), taekwondoïste russe ;
 Kaïrat Oumarov (né en 1963), diplomate kazakh ;
 Makhmud Umarov (1924–1961), tireur sportif soviétique ;
  (né en 1993), footballeur azerbaïdjanais ;
  (né en 1956), homme politique ouzbek.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri